Lönkan kan avse:
 Lönkan – skolbyggnad i Helsingfors, byggd år 1954, se Sandelsgatan 3
 Lönkan – före detta samskola (1888-1977) i Helsingfors, se Nya svenska samskolan 
 Lönkan – före detta gymnasium (1977-1991) i Helsingfors, se Lönnbeckska gymnasiet
 Lönkan – före detta gymnasium (2002-2015) i Helsingfors, se Tölö specialiseringsgymnasium, "Speccen"
 Lönkan – före detta högstadium (1977-2015) i Helsingfors, se högstadieskolan Lönkan